Кирю́шин — фамилия; имеет женскую форму .
 Кирюшин, Александр Иванович (1939—2020) — советский и российский учёный в области корабельных реакторных установок, доктор технических наук (1985), профессор, директор ОКБМ (1997—2003), заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Кирюшин, Алексей Дмитриевич (1923—1977) — председатель колхоза в Рязанской области, Герой Социалистического Труда (1960).
 Кирюшин, Валерий Иванович (род. 1941) — учёный-агроном, педагог, академик РАСХН.
 Кирюшин, Виктор Фёдорович (род. 1953) — российский журналист, поэт, переводчик и эссеист, книгоиздатель, редактор.
 Кирюшин, Геннадий Васильевич (род. 1949) — российский предприниматель и учёный, основатель компании СМАРТС.
 Кирюшин, Евгений Александрович (1949—2018) — испытатель аэрокосмических систем жизнеобеспечения и спасения в Московском институте медико-биологических проблем, Герой Российской Федерации.
 Кирюшин, Игорь Владимирович (род. 1958) — украинский политик.
 Кирюшин, Юрий Федорович (род. 1946) — российский историк, археолог, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета.

Кирюшина 
 Кирюшина, Галина Александровна (1934—1994) — русская и советская актриса, народная артистка РСФСР. См. также 
 Кирюшино